L'edizione 1951-52 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu José Águas (), con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1951-52.
  Oriental Lisboa e Salgueiros retrocesse in Segunda Divisão.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1951-1952

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952
Campionato portoghese di calcio